Noora est un prénom féminin pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1984), miss finlande
Noora Lainesalo (née en 1985), joueur finlandaise de volley-ball
 (née en 1990), golfeuse professionnelle finlandaise
 (née en 1993), nageuse finlandaise
 (née en 1988), pilote de motocross de course iranienne
 (née en 1979), chanteuse soul somalo-norvégienne
Noora Räty (née en 1989), joueur finlandaise de hockey sur glace
 (née en 1994), compétitrice de voile olympique finlandaise
Noora Salem Jasim (née en 1996), athlète nigério-bahreïnienne en lancer du disque
 (née en 1995), joueuse finlandaise de hockey sur glace

Voir aussi
Piia-Noora Kauppi (née en 1975), juriste et femme politique finlandaise

Homonymie de prénom